Grüne Aue steht für:

 Grüne Aue (Soltau), Weiler im Ortsteil Dittmern von Soltau, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Grüne Aue (Wollin), Wohnplatz in Wollin (Fläming), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg